Sebastian Zinke ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Zinke (Politiker) (* 1981), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Sebastian Zinke (Fußballspieler) (* 1985), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wendelin Zink (geb. Sebastian Zink; 1777–1840), deutscher Priester